Копаницы — название населённых пунктов:

Россия 
 Копаницы — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Копаницы — деревня в Печорском районе Псковской области.